Открытое небо, Open skies, Open sky:
 Договор по открытому небу ()
 Соглашение между ЕС и США по открытому небу ()
 Единый авиационный рынок АСЕАН (, )
 OpenSkies — дочерняя авиакомпания British Airways
 Open Sky Records